Willem Theodore Gevers Deynoot (1767-1819), lid Vergadering van Notabelen 
Willem Theodore Gevers Deynoot (1808-1879), lid Tweede Kamer